Daytonville bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Daytonville (Iowa)
 Daytonville (New York)